Slaves' Graves and Ballads è il secondo album in studio del gruppo musicale statunitense Dirty Projectors, pubblicato nel 2004.

Tracce

Collegamenti esterni